Il doppio del torneo di tennis Volkswagen Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jan-Ralph Brandt e Martin Sinner che hanno battuto in finale Tomáš Cibulec e Leoš Friedl 7-5, 3-6, 7-68.

Teste di serie 

 Dirk Dier /  Michael Kohlmann (quarti di finale)
 Tomáš Cibulec /  Leoš Friedl (finale)

 Kevin Kim /  Jason Weir-Smith (semifinali)
 Barry Cowan /  Tuomas Ketola (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 2000